

Sigle 
 Federazione Nazionale Pensionati – l'organizzazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori che associa i pensionati di tutte le categorie
 Facilitazioni neurocinetiche progressive
 Frederick News-Post – giornale locale della Contea di Frederick

Matematica 
 FNP – in teoria della complessità computazionale indica la classe di complessità per problemi di funzione di tipo NP